Михаил Иванович Старовойтов (; ) — белорусский , кандидат исторических наук (1980), доцент. Отличник образования Республики Беларусь (2012).

Биография 
Окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины в 1974 г. Учился в аспирантуре с 1974 по 1977 г. (научный руководитель — академик Илларион Игнатенко). С 1977 года работает в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. С 1988 по 1992 г. и с 1998 по 2004 годы — декан исторического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, с 1992 по 1998 годы — декан историко-юридического факультета того же университета. Доцент кафедры истории Беларуси с 2004 по 2006 гг. С 2006 по 2009 г. докторант БГУ. С 2009 года работает на должности доцента кафедры истории Беларуси Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины.

Научная работа 
Исследует вопросы общественно-политического и национально-культурного развития Беларуси и Гомельщины в XX веке.

Библиография 
 Методическое пособие по изучению в курсах истории СССР и БССР ведущей роли рабочего класса в строительстве социализма и коммунизма / Г. С. Евдокименко, Н. И. Старовойтов, А. А. Рубан; Министерство учреждения высшего и среднего специального образования БССР, Гомельский государственный университет. — Гомель: ГГУ, 1986. — 53 сек. (в суаўтарстве с Гергіем Еўдакіменка и Анатолем Рубанам).
 Гомельская область многонациональная (20-30-е годы XX века)/. Н. Пичуков, М. И. Старовойтов; Гомел. гос. ун-т им. Ф.Скорины, Упр. культуры Гомел. облисполкома. — Гомель: ГГУ, 1999. — Вып. 1. — 233 сек. (в суаўтарстве с Віктарам Пічуковым).
 Гомельская область многонациональная (20-30-е годы XX века) / А. И. Зеленкова, Н. И. Старовойтов; Гомел. гос. ун-т им. Ф.Скорины, Упр. культуры Гомел. облисполкома. — Гомель: ГГУ, 2000. — Вып. 2. — 155 с.(в суаўтарстве с Алай Зелянковай).
 Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины: исторический очерк / Н. И. Старовойтов, А. И. Зеленкова, Н. Н. Савинская; Министерство образования Республики Беларусь. — Гомель: ГГУ, 2005. — 359 с.(в суаўтарстве с Марынай Савінскай и Алай Зелянковай).
 История Беларуси / Н. Н. Пурышева, Н. И. Старовойтов. — Минск: ТетраСистемс, 2009. — 159 с. (в суаўтарстве с Наталляй Пурышавай) перавыдадзена двойчы ў 2010 и 2011 гадах.
 Демографическая характеристика малых и средних городских поселен Беларуси / Д. Г Линь, И. Н. Сафонова, Н. И. Старовойтов; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины». — Гомель: ГГУ, 2009. — 118 с. (в суаўтарстве с Дмітрыем Линам и Інай Сафонавай).